Fouad Jumblatt – politico libanese
 Kamal Jumblatt – politico libanese
 Walid Jumblatt – politico libanese